Автоматичне залежне спостереження - радіомовне (ADS–B) - це технологія коопераційного спостереження, в якій ПС визначає своє місцеположення  через супутникову систему навігації та поширює його бортовим відповідачем. Цю інформацію можуть отримувати як наземні станції, в тому числі і органи УПР, так і інші ПС, що дає змогу екіпажам бути більш ситуаційно обізнаними та само-ешелонуватись. 

ADS–B - "автоматичне" - тому що, діє без втручання екіпажу. "Залежне" - тому що, залежить від даних навігаційних систем ПС.

Описання 
Технологія ADS-B, яка складається з двох різних сервісів,  "ADS-B Out" та "ADS-B In", цілком може замінити, радіолокатор, як основний засіб спостереження за повітряним рухом. Вона також забезпечує метеорологічною інформацією в "дійсному часі".

"ADS-B Out" двічі в секунду через бортовий передавач поширює інформацію про пізнвальний індекс, точне місцеположення, висоту та швидкість ПС, а також інші дані з ботових систем ПС.

"ADS-B In" приймає інформацію з каналів FIS-B (Польотно-інформаційного сервісу ) та TIS-B (Інформацію про інший рух), а також інші данні ADS-B, такі як пряме спілкування з ПС які перебувають поблизу.

Примітки 

Авіоніка